Constanza María "Coty" Alonso (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de febrero de 1986) es una política y licenciada en Ciencias Políticas argentina que desde 2017 hasta 2021 se desempeñó como concejal en Chivilcoy. En 2021 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires

Biografía 
Nacida en Capital Federal el 2 de febrero de 1986, Está casada con Mariano Salvini y es madre de dos hijos (Emilia y Lisandro), Hincha de San Lorenzo.

Fue asesora legislativa de la Diputada Nacional María Teresa García en la Secretaria Parlamentaria del bloque del Frente Para la Victoria. También fue Coordinadora de Organización Federal Juvenil de la Dirección Nacional de Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y cumplío funciones de Coordinadora de Articulación Intergubernamental de la Subsecretaría de Juventud del mismo Ministerio. Trabajo, como coordinadora académica en el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior de la Nación.

En 2017, se postuló como concejal, ocupando el segundo lugar en la lista junto a Fernando Poggio por Unidad Ciudadana, siendo electa con el 15,85 %. En en las elecciones de 2019, se presentó como candidata a intendenta de Chivilcoy por el Frente de Todos, quedando en el 2° lugar con el 40,78%; de los votos.

En febrero de 2020 fue designada Jefa Regional de ANSES Bonaerense III.

En las Elecciones de 2021 se postula como candidata a Diputada Nacional por Buenos Aires acompañando a Victoria Tolosa Paz ocupando el noveno lugar de la lista en el Frente de Todos, siendo electa con el 38,59%; de los votos.

El 27 de marzo de 2022, fue elegida presidente del Partido Justicialista de chivilcoy.

Véase también 
Unidad Ciudadana 
Frente de Todos

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
  Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy

Políticas_de_Argentina
Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Políticos de la provincia de Buenos Aires